Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte til Danmark, Prinsesse af Sayn-Wittgenstein-Berleburg (Benedikte Astrid Ingeborg Ingrid, født 29. april 1944) er en dansk prinsesse, der er den næstældste datter af Kong Frederik den 9. og Dronning Ingrid. Hun er lillesøster til Dronning Margrethe 2. og storesøster til Dronning Anne-Marie.

Hun giftede sig i 1968 med Prins Richard til Sayn-Wittgenstein-Berleburg, med hvem hun har tre børn. Ved ægteskabets indgåelse bevarede prinsesse Benedikte sin titel som Prinsesse til Danmark og sin plads i den danske tronfølge, og hun repræsenterer ofte sin storesøster ved officielle og halv-officielle lejligheder.

Fødsel og familie 

Prinsesse Benedikte blev født den 29. april 1944 i Frederik VIII's Palæ på Amalienborg i København i sin farfar Kong Christian 10.'s regeringstid. Hun var det andet barn og anden datter af daværende Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrid af Danmark. Hendes far var den ældste søn af Kong Christian 10. og Dronning Alexandrine af Danmark. Hendes mor var eneste datter af Kronprins Gustav Adolf (senere Kong Gustav 6. Adolf) og Kronprinsesse Margareta af Sverige.

Hendes fødsel fandt sted under Nazi-Tysklands besættelse af Danmark. Dagen efter prinsessens fødsel, 30. april 1944, besluttede folk fra modstandsgruppen Holger Danske at affyre 21 salutbomber i Ørstedsparken. Modstandsmanden Hans Edvard Teglers var brudt ud af BOPA, og havde sluttet sig til Holger Danske sammen med sine erfarne folk, som Leif Bruhn Petersen der hjalp til med salutten, og som derfor i maj blev skudt og dræbt af Gestapo på Rådhuspladsen. 

Hun blev døbt den 24. maj 1944 i Holmens Kirke i København. Hendes faddere var Kong Christian 10. og Dronning Alexandrine, Prins Gustav, Kong Gustav 5. af Sverige, Sigvard Bernadotte, Sir Alexander Ramsay, Dronning Elizabeth af Storbritannien, Prinsesse Caroline-Mathilde, Prinsesse Margaretha og Prinsesse Ingeborg af Sverige. Ved dåben modtog hun navnene Benedikte Astrid Ingeborg Ingrid.

Fire år før hendes fødsel, i 1940, var hendes storesøster Prinsesse Margrethe blevet født. Og to år efter hendes fødsel, i 1946, blev hendes yngre søster Prinsesse Anne-Marie født. Hun blev senere gift med Kong Konstantin 2. af Grækenland.

Opvækst 
Prinsesse Benedikte voksede op med sine søstre i Frederik 8.s Palæ på Amalienborg. Somrene tilbragte familien på Graasten Slot i Sønderjylland.

Den 20. april 1947 døde hendes farfar, Kong Christian 10., og Benediktes far besteg tronen som Kong Frederik 9.

Ændring i Tronfølgeloven 

Ved kong Frederik 9.'s tronbestigelse var Tronfølgeloven af 1853 gældende og fastlagde, at der kun var mandlig tronfølge i Danmark. Da kongeparret kun havde døtre, skulle tronen efter tronfølgeloven overgå til kong Frederiks yngre broder arveprins Knud og siden til dennes ældste søn, prins Ingolf. Med Grundloven af 5. juni 1953 blev Landstinget nedlagt og den parlamentaristiske sædvane indskrevet i lovteksten. Samtidig ændredes Tronfølgeloven, så der indførtes delvist kvindelig arvefølge til tronen, dog således at sønner fortsat havde fortrinsret for døtre. Da Frederik 9. kun havde døtre, blev prinsesse Margrethe dermed tronfølger, og Prinsesse Benedikte blev nummer 2 i tronfølgen efter sin storesøster.

Ægteskab og børn 

Ved den daværende Prinsesse Beatrix af Nederlandenes bryllup i 1966 mødte Prinsesse Benedikte sin fremtidige mand, den tysk-svenske Prins Richard til Sayn-Wittgenstein-Berleburg. De giftede sig den 3. februar 1968 i Fredensborg Slotskirke.

Parret har tre børn:

 Gustav Frederik Philip Richard, født 12. januar 1969.
 Alexandra Rosemarie Ingrid Benedikte, født 20. november 1970.
 Nathalie Xenia Margareta Benedikte, født 2. maj 1975.

Frederik 9.s samtykke 
Da prinsesse Benedikte giftede sig, fik hun kongens samtykke, men med en række forbehold:
 I tilfælde af at prinsesse Benedikte bliver nærmeste arving til tronen, skal hun tage permanent ophold i Danmark,
 Prins Richard skal ligeledes tage permanent ophold og ansøge om dansk indfødsret,
 For at beholde arveret til tronen skal deres børn (og disses arvinger):
 tage permanent ophold i Danmark,
 når de bliver nærmeste arving til tronen,
 dog senest når de når den undervisningspligtige alder efter dansk lovgivning.
 ansøge om dansk indfødsret når de bliver myndige.

Samtykket gør, at prinsesse Benedikte stadig har arveret til den danske trone.

Da ingen af prinsesse Benediktes børn har taget permanent ophold i Danmark i forbindelse med undervisningspligten, må de formodes at have fraskrevet sig retten til at arve den danske trone. Dronning Margrethe har i øvrigt to sønner, fem sønnesønner og tre sønnedøtre, som alle har arveret før prinsesse Benedikte (og hendes børn).

Hofstat 
Prinsesse Benediktes hofstat med fire ansatte hører til på Amalienborg.

Formandskaber 

 Pigespejdernes Fællesråd
 Den Danske Komité til Støtte for Internationale Spejderformål

Protektioner

Danske protektioner 
 Aktive Kvinder i Danmark - Landsforeningen
 Alzheimerforeningen
 Boligfonden for enlige mødre og fædre
 Dansk BørneAstma Center
 Dansk Forening for Rosport
 Parasport Danmark
 Dansk Køre-Forbund
 Dansk Orchide Klub
 Dansk Ride Forbund
 Dansk Varmblod
 De grønne pigespejdere
 Den Kongelige Ballets Venner
 Det Danske Spejderkorps
 Elsass Fonden
 Foreningen Hestens Værn
 Fredensborg Slotskirkes Pigekor
 Espergærde Gymnasiums Internationaliseringsprojekt
 Gentofte Grønlands Komité
 Gudmund Schacks Mindefond
 Jacob A. Riis Museet i Ribe
 JDRF-Fonden for diabetesforskning
 Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser
 Landsforeningen til bekæmpelse af Cerebral Parese
 Landsorganisationen Danske Daginstitutioner
 Margrethe-Skolen
 Museet på Koldinghus
 OK-Fonden
 Pindstrup-Centret
 REHAB
 Sankt Annæ Pigekor
 SOS Børnebyerne, Danmark
 The International Women's Club i København
 Verdensdiabetesfonden

Udenlandske protektioner 
 The Olave Baden-Powell Society (OB-PS)
 Foundation for Allergy Research in Europe
 The Juvenile Diabetes Foundation International
 Jacob Riis Settlement House
 Verein zur Förderung spastisch Gelähmter und Behinderter Wittgenstein e.V.
 Konzerte im Schloss Berleburg
 World Breeding Federation for Sport Horses
 Dronning Isabella Fonden
 Dansk KFUK i London

Titler, prædikater og æresbevisninger

Titler og prædikater 
 24. maj 1944 – 17. juni 1944: Hendes Kongelige Højhed Benedikte Astrid Ingeborg Ingrid prinsesse af Danmark og Island
 17. juni 1944 – 5. juni 1953: Hendes Kongelige Højhed Benedikte Astrid Ingeborg Ingrid prinsesse af Danmark
 5. juni 1953 – 3. februar 1968: Hendes Kongelige Højhed Benedikte Astrid Ingeborg Ingrid prinsesse til Danmark
 3. februar 1968 – nu: Hendes Kongelige Højhed Benedikte Astrid Ingeborg Ingrid prinsesse til Danmark, prinsesse af Sayn-Wittgenstein-Berleburg

Æresbevisninger

Danske dekorationer 
 : Ridder af Elefantordenen (R.E.)  (1947)
 : Storkommandør af Dannebrogordenen (S.Kmd.)  (1993)
 : Dannebrogordenens Hæderstegn (D.Ht.) 
 : Prins Henriks Mindemedaille (Pr.H.Mm.) 
 : Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethes og Hans Kongelige Højhed Prins Henriks guldbryllup (G.Em.)
 : Erindringsmedaille i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II's 40 års regeringsjubilæum (R.40.Em.)
 : Erindringsmedaille i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70-års fødselsdag (Em.16.apr.2010)
 : Erindringsmedaille i anledning af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalens 75-års fødselsdag (Em.11.juni.2009.)
 : Erindringsmedaillen i anledning af H.M. Dronning Margrethe II's 25 års regeringsjubilæum (R.E.m.)
 : Erindringsmedaillen i anledning af H.M. Dronning Margrethes og H.K.H. Prins Henriks sølvbryllup 10.6.92 (S.E.m.)
 : Mindemedaljen i anledning af hundredårsdagen for Kong Frederik IX's fødsel (M.M.11.marts 1899-1999)
 : Mindemedaljen i anledning af hundredårsdagen for Kong Christian X's fødsel (M.M.26.sept.1870-1970)
 : Dronning Ingrids Mindemedaille (Dr.I.M.M.)
 : Erindringsmedaillen i anledning af 50-års dagen for Hendes Majestæt Dronning Ingrids ankomst til Danmark (Dr.I.E.M.)
 : Hjemmeværnets Fortjensttegn (Hjv.Ft.)

Udenlandske dekorationer 

 : Storkors af San Martins Orden, (A.S.M.1)
 : Storkors af Kroneorden, (B.K.1)
 : Storkors af Hvide Roses Orden, (Fi.H.R.1)
 : Storkors af St. Olgas Orden (Gr.O.1)
 : Storkors af St. Sofias Orden (Gr.S.1)
 : Storkors af Fortjenstorden (It.F.1)
 : Storkors af Adolph af Nassaus civile og militære Fortjenstorden (N.A.1)
 : Storkors af Oranje Husorden (N.O.H.D)
 : Storkors af Sankt Olavs Orden (No.St.O.1)  (1974)
 : Pavestolens æreskors "Pro Ecclesia et Pontifice", (P.E.&P)
 : Storkorskæde af Isabella den Katolske Orden, (Sp.I.K.D.1)
 : Kommandør med Storkors af Nordstjerneordenen
 : Kong Carl XVI Gustaf's 70 års Fødselsdagsmindetegn (Sv.C.XVI.G.70.Jubt.)
 : Storofficer af Den Tunesiske Republiks Orden (Tun.R.O.2)
 : Storkors af Fortjenstorden (Ty.F.R.F.1)

Anetavle 
Benedikte deler i sagens natur anetavle med sine søstre Margrethe og Anne-Marie.

Referencer

Litteratur

Eksterne henvisninger 

 H.K.H. Prinsesse Benedikte – Kongehuset .dk

Prinsesser fra Danmark
Huset Glücksburg
Storkommandører af Dannebrog
Storkorskommandører af Nordstjerneordenen
Storkors af Sankt Olavs Orden
Huset Sayn-Wittgenstein
Personer fra København
Personer i Kraks Blå Bog
Æresdoktorer